Le vol Cubana 787 est un vol qui s'est terminé par l'écrasement en mer de l'appareil dans la soirée du .

Contexte

3 minutes après avoir décollé de l'aéroport Antonio Maceo de Santiago de Cuba à destination de la Havane, l'Antonov de la compagnie Cubana percute la mer.

8 étrangers - 6 Espagnols et 2 Brésiliens - étaient à bord.

2 jours après l'accident, les causes du crash étaient toujours inconnues.

Notes et références

Voir aussi

Pages liées 
 Cubana
 Antonov An-24
 Vol 455 Cubana

Liens externes 
 Cuban Airliner Carrying 44 Crashes in Sea

Cubana 0787
Cubana 0787
Cubana 0787
1997 à Cuba
Juillet 1997